Luisenfriedhof bezeichnet folgende Friedhöfe im Berliner Ortsteil Charlottenburg:

 Luisenfriedhof I, evangelischer Luisenfriedhof I, auch Alter Luisenfriedhof genannt
 Luisenfriedhof II, evangelischer Luisenfriedhof II, auch Westend-Friedhof genannt
 Luisenfriedhof III, auch Luisenkirchhof genannt